Апремон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Апремон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Апремон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Апремон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Апремон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Апремон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни